Брэдли "Брэд" Фуллер () — американский кинопродюсер. Он является совладельцем Platinum Dunes, производственной компании, специализирующейся на продюсировании  фильмов ужасов, таких как «Техасская резня бензопилой», «Ужас Амитивилля», «Пятница, 13-е» и «Кошмар на улице Вязов». Он является выпускником Уэслианского университета.

Фильмография

Продюсер

Примечания

Ссылки 
 

Продюсеры США
Выпускники Уэслианского университета